Маклахлан, Макло́клан, Макла́клан, Макло́хлан (MacLachlan) — шотландская фамилия. Известные носители:

 Маклахлан, Бен (род. 1992) — японский теннисист.
 Маклахлан, Джанет (1933—2010) — американская актриса кино и телевидения.
 Маклаклан, Джордж (1902—1964) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Маклахлен, Кайл (род. 1959) — американский актёр.
 Маклахлан, Патриция (1938—2022) — американская детская писательница.
 Маклахлан, Рейчел (род. 1997) — шотландская футболистка.
 Маклахлан, Роберт (1837—1904) — английский энтомолог.
 Маклахлан, Сара (род. 1968) — канадская певица, автор песен.

См. также 
 Маклохлин

Примечания